Ни́колай А́брахам Абильго́р, Ни́колас А́брахам Абильго́р, Абильдгаард, А́билдгаард (; 11 сентября 1743, Копенгаген — 4 июня 1809, поместье  близ Копенгагена) — датский живописец, представитель неоклассицизма, один из основоположников датской национальной школы живописи.

Сын этнографа и живописца Сёрена Абильгора и младший брат известного датского ветеринара Петера Абильгора. Получил образование в Датской королевской академии изящных искусств в Копенгагене, после чего в качестве художника уехал в Рим, где пробыл с 1772 по 1777 год. Николай активно изучал различные другие художественные дисциплины (скульптура, архитектура, украшения, настенные росписи) и развил свои знания мифологии, древностей, анатомии и перспективы. По возвращении на родину стал профессором Датской академии художеств, в 1789—1792 и затем с 1802 года был её директором. Умер близ Фредериксдаля 4 июня 1809 года.

Абильгор считается основателем датской школы живописи. Из его многочисленных историко-аллегорических картин во дворце Кристиансборг во время пожара 1794 года были спасены только немногие; но осталось достаточно много его картин в Копенгагене. Его ученики — Б. Торвальдсен и К. Эккерсберг.

Примечания

Источники

Литература 
 Patrick Kragelund, Abildgaard — Kunstneren mellem oprørerne, bind 1-2, Museum Tusculanums Forlag, 1999. ISBN 87-7289-510-1.
 Else Kai Sass, Lykkens Tempel — Et maleri af Nicolai Abildgaard, Christian Ejlers Forlag, 1986. ISBN 87-7241-516-9.

Художники Дании
Художники XVIII века
Художники-неоклассики
Преподаватели Датской королевской академии изящных искусств
Выпускники Датской королевской академии изящных искусств
Художники XIX века
Директора Датской королевской академии изящных искусств